Петар Костић може бити:

 Петар Костић (књижевник) (1852—1934), ректор Призренске богословије (1882—1889), директор српске гимназије у Солуну (1894—1897).
 Петар Костић (лекар) (1901—1969), лекар и професор Медицинског факултета у Београду.
 Петар Костић (политичар) (1928—), политичар и привредник Социјалистичке Републике Србије.
 Петар Костић (етнолог) (1932—), српски етнолог.
 Петар Костић (професор) (1949—2019), професор Војне академије и оснивач Војне психологије